Copper znamená v angličtině měď a toto jméno nesou některé zeměpisné názvy spojené s tímto kovem:

 Copper (řeka) – řeka na Aljašce
 Copper (hora v Albertě) – hora v Albertě v Kanadě
 Copper (hora v Britské Kolumbii) – hora v Britské Kolumbii v Kanadě
 Copper (hora v Coloradu) – hora v Coloradu v USA